Наталья Боярская:
 Наталья Константиновна Боярская (род. 1946) — российская скрипачка и музыкальный педагог.
 Наталья Сергеевна Боярская (род. 1983) — российская велосипедистка.